Kollár Béla (1898–?) költő
Kollár Béla (1902–1990) író, hírlapíró
Kollár Béla (1914–1985) színész, 1950-től 1985-ig a budapesti Thália Színház társulatának tagja